

Localidades

Roslyn (Dacota do Sul)
Roslyn (Nova Iorque)
Roslyn (Washington)

Desambiguações de topônimos